Кубок мира по водному поло среди мужчин 1989 () — 6-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 11 по 16 июня 1989 года, в городe Западном Берлине. Победителем турнира стала сборная Югославии.

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/2 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
1989 год в водном поло